«Вверх и вниз» — название нескольких фильмов:
 «Вверх и вниз» — чешская комедия ()
 «Вверх и вниз» — американская комедия ()